Terza Lega – 6º livello del campionato svizzero di calcio.
 Terza Lega – il più alto campionato dilettantistico di calcio in Bulgaria, e terzo in generale.
 Terza Lega – il più alto campionato dilettantistico di calcio in Macedonia del Nord, e terzo in generale.
 Terza Lega – 5º livello del campionato svizzero di calcio femminile.
 Terza Lega – 5º livello del campionato svizzero di hockey su ghiaccio.
 Terza Lega – 5º livello del campionato svizzero di pallacanestro.